Berserker kan syfta på:

 Berserker (album av Amon Amarth) – ett musikalbum från 2019 av Amon Amarth
 Berserker (album av Beast In Black) – ett musikalbum från 2017 av Beast In Black
 Berserker (album av Gary Numan) – ett musikalbum från 1984 av Gary Numan
 Berserker (album av Jane) – ett musikalbum från 2005 av Jane
 Berserker (Saberhagen) – en serie science fiction-berättelser av Fred Saberhagen